Fiebich ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Fiebich-Ripke (1921–2016), österreichische Restauratorin und Malerin
 Fritz Kurt Fiebich (1921–2020), deutscher Politiker (SPD)
 Leonie Fiebich (* 2000), deutsche Basketballspielerin
 Martin Fiebich (* 1963), deutscher Hochschullehrer
 Rudolf Fiebich (1932–2016), deutscher Hochschullehrer
 Rudolf von Fiebich-Ripke (1860–1923), österreichischer Generalmajor

Siehe auch:

 Fibich
 Fiebig
 Viebig